Одесский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с 7 марта 1923 по 15 сентября 1930 года. Административный центр — город Одесса.

Образован в 1923 году в составе Одесской губернии.

15 июня 1925 года губернии на Украине были упразднены и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

Всего на 1 января 1926 года в УССР был 41 округ и 636 районов.

Округ упразднён в июле 1930, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 860,8 тыс. чел. В том числе украинцы — 41,4 %; русские — 23,3 %; евреи — 19,8 %; немцы — 8,3 %; болгары — 2,3 %; молдаване — 1,9 %; поляки — 1,3 %.

Административное деление 
При образовании округа он был разделён на 16 районов: Антоно-Кодинцевский, Беляевский, Березовский, Григориопольский, Гроссуловский, Демидовский, Дубоссарский, Захарьевский, Манхеймский, Овидиопольский, Одесский, Севериновский, Слободзейский, Тираспольский, Цебриковский и Яновский (Тарасо-Шевченковский).

В октябре 1924 года часть территории округа отошла к новообразованной Молдавской АССР.

На 1 октября 1925 года в состав округа входило 15 районов, 399 сельсоветов. Площадь района — 12522 верст2, население — 760 748 чел. Население Одессы — 325 354 чел, площадь — 55 верст2.

 Анатольевский (с. Суворово)
 Антоно-Кодинцовский (с. Антоно-Кодинцово)
 Беляевский  (с. Беляевка)
 Березовский  (пгт Березовка)
 Гроссуловский  (с. Гроссулово)
 Захарьевский  (пгт Захарьевка)
 Исаевский  (с. Исаево)
 Мангеймский  (с. Зальц)
 Овидиопольский  (с. Овидиополь)
 Одесский  (с. Одесса)
 Петроверовский  (пгт Петроверовка)
 Севериновский  (пгт Севериновка)
 Троицкий  (с. Троицкое)
 Цебриковский (пгт Цебриково)
 Яновский  (пгт  Яновка)

По данным на 1926 год округ делился на 16 районов. В том же году был образован Грос-Либентальский немецкий национальный район. Исаевский район был переименован на Черновский.

28 апреля 1926 года Севериновский район Одесского округа был расформирован и создан Велико-Буялыцкий район:

 Александрийский, Адамовский, Гнатовский, Мариновский, Ильинский и Августовский сельские советы упраздненного района вошли в состав Яновского района Одесского округа.
 Велико-Буялыцкий, Свердловский, Кубанский, Куяльницкий, Павлинский и Гильдендорфский сельские советы Севериновского района образовали новый район — Велико-Буялыцкий, с центром в с. Великий Буялык. Он относился к болгарскому национальному району.

Примечания

Ссылки 
 Одесский округ 

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году